Бети:

Топоним 
 Бети — деревня и супрефектура в Чаде.

Фамилия 
 Бети, Монго (1932—2001) — камерунский писатель.
 Бети, Пауло (род. 1952) — бразильский актёр, продюсер и режиссёр.

См. также 
 Бетти